Иле () — может означать:

Географические объекты 
 Иле — населённый пункт в южной части Латвии, расположенный в Ильской волости Ауцского края.
 Иле (Или) — река в Китае и в Казахстане.

Фамилия 
 Иле, Андреас (род. 1979) — немецкий гребец-байдарочник.
 Иле, Денни (род. 1984) — немецкий конькобежец.
 Иле, Иоганн Абрахам — немецкий астроном-любитель.
 Иле, Нико (род. 1985) — немецкий конькобежец.